Ludzie-koty – film z 1942 roku
 Ludzie-koty – film z 1982 roku